René Pottier (1879-1907), cycliste français ;
 René Pottier (1897-1968), auteur français.